16-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 16-я пехотная дивизия (вермахт)
 16-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "16-я пехотная дивизия" с 1833 по 1835 год
 Соединение, носившее наименование "16-я пехотная дивизия" с 1835 по 1918 год
 16-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 16-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 16-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 16-я гвардейская кавалерийская дивизия (СССР)
 16-я моторизованная дивизия СС «Рейхсфюрер СС»
 16-я (ирландская) пехотная дивизия (Великобритания)

Танковые дивизии 
 16-я бронетанковая дивизия (США)
 16-я танковая дивизия (вермахт)
 16-я танковая дивизия (СССР)

Авиационные дивизии 
 16-я гвардейская истребительная авиационная дивизия (СССР)

Зенитные артиллерийские дивизии 
 16-я зенитная артиллерийская дивизия РВГК (СССР)